Scheduler může označovat:

 Plánování procesů – součást jádra operačního systému zajišťujícího multitasking
 Job scheduler
 Network scheduler
 I/O scheduling
 Job shop scheduling